GAL er en forkortelse, der henviser til flere forskellige artikler:

 Grupos Antiterroristas de Liberación – en spansk undergrundshær rettet mod ETA.
 Grün-Alternative Liste – et tysk politisk parti.
 Generic Array Logic – et digitalt kredsløb.
 Gerard Alsteens - En belgisk tegner, også kendt som Gal.